Максим Новосёлов (род. 15 мая 1973 года, Челябинск) — российский самбист и боец смешанных единоборств, чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам.

Биография 
Несколько месяцев служил в Нагорном Карабахе военным инструктором. После возвращения стал участвовать в подпольных боях без правил. В начале 1990-х годов участвовал в криминальных разборках. В 1993 году был осуждён на 14 лет колонии по обвинению в убийстве. В заключении продолжал участвовать в подпольных боях.

Через неделю после освобождения уже участвовал в боях. В Японии ему дали прозвище «Безумный Макс». В 2012 году был осуждён на три с половиной года за покровительство наркобизнеса.

Во время заключения сумел убедить руководство колонии в необходимости создания условий для занятий спортом. Осуждённые приспособили два помещения для тренировок и оборудовали их самодельными тренажёрами. Под руководством Новосёлова тренировалось 40 заключённых.

Михаил Кокляев снял репортаж о его секции «Реальная качалка». Выпуск о секции Новосёлова посмотрели несколько миллионов человек.

Провёл 14 боёв на профессиональном уровне. В начале карьеры в смешанных единоборствах одержал лишь одну победу в первых четырёх боях, но впоследствии после многолетнего отсутствия в клетке (провёл лишь один поединок между 2008 и 2016 годами) одержал 10 побед кряду, завершив все в первом раунде. Почти для всех соперников бой с Новосёловым был дебютным в профессиональном ММА, и для многих единственным, за исключением лишь Джимми Амбриса.

29 июня 2019 года должен был состояться бой Новосёлова с Вячеславом Дациком. Однако 16 июня Дацику сломали челюсть в турнире True Gym Fights и бой пришлось отменить.

Скандалы 
В 2022 году его арестовали на 2 месяца по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки. На 2 слушании дела суд продлил заключение в СИЗО ещё на 6 месяцев согласно интервью адвоката Новосёлова.. 15 декабря 2022 года признан виновным Тушинским судом Москвы и приговорен к 5 годам строгого режима. Свою вину Новосёлов не признал.

Статистика боёв 

|-
|Победа
|align=center|11-2-1
| Андрей Дрогомарецкий
|Техническим нокаутом (удары)
|MMA Series 22 - Fighting Championship Pankration
|
|align=center|1
|align=center|1:13
|, Калининград
|
|-
|Победа
|align=center|10-2-1
| Игорь Кузнецов
|Техническим нокаутом (удары)
|WTKF 5: Харитонов - Родригес
|
|align=center|1
|align=center|1:45
|, Минск
|
|-
|Победа
|align=center|9-2-1
| Александр Алексич
|Техническим нокаутом
|Fight Championship Aslan
|
|align=center|1
|align=center|1:10
|, Калининград
|
|-
|Победа
|align=center|8-2-1
| Александр Зачесов
|Техническим нокаутом
|Wolf Fights Shvatka 7
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|, Москва
|
|-
|Победа
|align=center|7-2-1
| Артем Щукин
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Professional Combat Sambo The Day of Victory in the Great Patriotic War
|
|align=center|1
|align=center|0:53
|, Нижний Новгород
|
|-
|Победа
|align=center|6-2-1
| Игорь Кузнецов
|Нокаут (удары)
|FightPro / Sarychev Power Expo — Battle for Moscow
|
|align=center|1
|align=center|1:23
|, Москва
|
|-
|Победа
|align=center|5-2-1
| Евгений Сибаков
|Нокаут (удар ногой в голову)
|Alliance Fighting Championships — Battle of Titans
|
|align=center|1
|align=center|0:30
|, Курск
|
|-
|Победа
|align=center|4-2-1
| Джимми Амбрис
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|Titov Boxing Promotion Shtyrkov vs. Rodriguez
|
|align=center|1
|align=center|3:30
|, Екатеринбург
|
|-
|Победа
|align=center|3-2-1
| Евгений Свиридов
|Сабмишном (удушение сзади) 
|Pride Fighting Show The Stars of World MMA
|
|align=center|1
|align=center|1:16
|, Нижний Новгород
|
|-
|Победа
|align=center|2-2-1
| Влад Айбулатов
|Сабмишном (удушение север-юг)
|MFC — Mix Fight Combat
|
|align=center|1
|align=center|1:57
|, Кстово
|
|-
|Ничья
|align=center|1-2-1
| Тельман Шерифов
|Решением
|KSF — Kstovo Sambo Federation
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|, Нижний Новгород
|
|-
|Поражение
|align=center|1-2
| Кармело Молина
|Техническим нокаутом
|FOL — Team Europe vs. Team Russia
|
|align=center|1
|align=center|0:00
|, Пермь
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
| Эверт Файит
|Техническим нокаутом
|Rings Russia — CIS vs. The World
|
|align=center|1
|align=center|0:00
|, Екатеринбург
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Милко Вурн 
|Решением
|M-1 MFC — Mix-Fight
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|, Санкт-Петербург
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Самбисты России
Чемпионы Европы по самбо
Бойцы смешанных единоборств России
Убийцы России
Мошенники России
Наркоторговцы